Сокращение MCT (латиницей) может означать:
  — британская корпорация, разрабатывающая генераторы для приливных электростанций.
 Microsoft Certified Trainer — одна из специализаций, квалификация в которых сертифицируется корпорацией Microsoft в рамках программы «Сертифицированный профессионал Microsoft».
  () — полупроводник.
  ().
 MCT — код  для аэропорта Маскат в городе Маскат, столице Омана.

См. также 
 МСТ (кириллицей)